Les aventures de Simplicissimus, roman de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, 1668.
 Simplicissimus, hebdomadaire satirique allemand, 1896-1944.
 Simplicius Simplicissimus, opéra de Karl Amadeus Hartmann, 1956.